Tenuia är ett släkte av tvåvingar. Tenuia ingår i familjen Cypselosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Tenuia